Яцкевич Лев (1907—1995) — український поет.
 Яцкевич Герасим, (Яцькевич, Яськевич) (? — ?) — козацький полковник і дипломат за Хмельниччини, родич Богдана Хмельницького.
 Яцкевич Юрій Ярославович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.

Примітки